Bad Blood – film z 1982 roku (reż. Mike Newell)
 „Bad Blood” – singel Neila Sedaki z 1975 roku
 „Bad Blood” – singel brytyjskiego zespołu Bastille z 2012 roku
 „Bad Blood” – singel amerykańskiej piosenkarki Taylor Swift z 2015 roku
 Bad Blood – album grupy Blood on the Dance Floor z 2013 roku
 Bad Blood – album studyjny brytyjskiego zespołu Bastille z 2013 roku
 Bad Blood – serial telewizyjny